Liiva ist ein Ortsname in Estland und bezeichnet

 Liiva, einen Stadtbezirks (asum) der estnischen Hauptstadt Tallinn
 Liiva (Audru), ein Dorf in der Landgemeinde Audru (Kreis Pärnu)
 Liiva (Kose), ein Dorf in der Landgemeinde Kose (Kreis Harju)
 Liiva (Muhu), ein Dorf in der Landgemeinde Muhu (Kreis Saare)
 Liiva (Saaremaa), ein Dorf in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)
 Liiva (Sõmerpalu), ein Dorf in der Landgemeinde Sõmerpalu (Kreis Võru)
 Kaali-Liiva, bis 2017 Liiva, in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)
 Kihelkonna-Liiva, bis 2017 Liiva, in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)
 Laugu-Liiva, bis 2017 Liiva, in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)
 Liivaranna, bis 2017 Liiva, in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)

Liiva ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Liiva (* 1970), schwedischer Extreme-Metal-Sänger und -Musiker